Osoby o tym nazwisku:
 Agrypin Konarski (1820–1863) – rzymskokatolicki duchowny, kapelan w powstaniu styczniowym
 Andrzej Konarski –  poseł na sejm I Rzeczypospolitej, pełnił role burgrabiego, starosty i kasztelana
 Andrzej Konarski (ur. 1938) –  polski inżynier komunikacji i urbanista, działacz turystyczny, popularyzator
 Andrzej Konarski (ur. 1952) – działacz NSZZ „Solidarność” w latach 80. 
 Dawid Konarski – polski siatkarz, grający na pozycji atakującego
 Feliks Konarski –  polski poeta, pisarz, aktor, pieśniarz, również piłkarz.
 Jan Konarski (1447–1525) – rzymskokatolicki duchowny
 Jan Konarski – polski rzeźbiarz
 Kazimierz Konarski –  polski historyk, archiwista, autor powieści i wierszy dla dzieci i młodzieży.
 Łukasz Konarski – polski samorządowiec i urzędnik
 Marek Konarski – polski muzyk jazzowy
 Marian Konarski – malarz, rzeźbiarz, poeta, teoretyk sztuki.
 Michał Konarski – polski aktor teatralny, filmowy i dubbingowy.
 Michał Konarski (zm. 1750) – kasztelan sandomierski w 1740 roku, kasztelan wiślicki w latach 1731-1740, starosta bachtyński.
 Michał Konarski –  polski pedagog, literat, testator na cele społeczne.
 Stanisław Konarski – rzymskokatolicki duchowny, dramatopisarz, poeta, tłumacz, edytor, pedagog, publicysta, reformator szkolnictwa
 Stefan Konarski – polski polityk, związkowiec, historyk, senator IV kadencji.
 Szymon Konarski – polski działacz niepodległościowy
 Szymon Konarski –  polski ekonomista, heraldyk i genealog.
 Wawrzyniec Konarski – polski politolog
 Włodzimierz Konarski – polski polityk, działacz PZPR, poseł na Sejm II i III kadencji.
 Feliks Konarski herbu Kolczyk vel Ossoria – Polski szlachcic,  Starosta Białoborski i Hamersztyński